El término mosquerito verdoso puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Phyllomyias virescens.
 un nombre común de la especie de ave Myiopagis viridicata.
 un nombre común de la especie de ave Empidonax virescens.